Во́льтов сто́лб — устройство, применявшееся на заре электротехники для получения электричества.

История 
В 1799 году итальянский учёный Алессандро Вольта опустил в банку с кислотой две пластинки — цинковую и медную — и соединил их проволокой. После этого цинковая пластина начала растворяться, а на медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта предположил и доказал, что по проволоке протекает электрический ток.

Так был изобретён «элемент Вольта» — первый гальванический элемент. Для удобства Вольта придал ему форму вертикального цилиндра (столба), состоящего из соединённых между собой пластин (дисков) из цинка, меди и сукна, пропитанного кислотой. Вольтов столб высотою в полметра создавал напряжение, чувствительное для человека.т

Извещение об открытии Вольта было отправлено 20 марта 1800 года в письме президенту Лондонского Королевского общества Бэнксу. Письмо было доложено 26 июня того же года и произвело сенсацию не только в научном мире. Наполеон пригласил Вольта в Париж, лично присутствовал на демонстрации опыта, осыпал наградами и почестями.

Благодаря этим первым батареям постоянного тока были немедленно сделаны два выдающихся открытия:
 Электролиз. В том же[1800 году Николсон и Карлайл разложили воду на водород и кислород, а Дэви в 1807 году открыл металлический калий.
 Электрическая дуга. В 1803 году физик Василий Петров создал самый мощный в мире вольтов столб, составленный из 4 200 медных и цинковых кругов и развивающий напряжение до 1700 вольт. С помощью этого прибора ему удалось открыть такое важное явление, как электрическая дуга, применяемая в электросварке; а в армии стал применяться электрический запал пороха и взрывчатки.

Однако элемент имеет недостаток: задолго до химического истощения компонентов происходит поляризация положительного электрода из-за окружения его пузырьками или слоем водорода, и внутреннее сопротивление чрезмерно увеличивается. Поэтому непосредственно такой классический элемент в широкое потребление не пошёл, оставшись в экспериментальном поле. На практике потребовался другой подход, и был создан элемент Лекланше.

Примечания

Ссылки 
 Спасский Б. И.. История физики. М., «Высшая школа», 1977.
 Том 2, часть 1-я
 Том 2, часть 2-я

История физики
Гальванические элементы
1799 год в науке
Появились в 1790-е годы в Италии
1799 год в Италии